A vívóklubok Európa-kupája egy évente megrendezett nemzetközi vívóverseny klubcsapatok számára. A kupában eredetileg a nemzeti csapatbajnokságok győztesei indulhattak, de az utóbbi években egy országból több csapat is indulhat.

Férfi párbajtőrben 1961-ben, férfi tőrben 1965-ben, férfi kardban és női tőrben 1966-ban, női párbajtőrben 1990-ben, míg női kardban 2000-ben rendeztek először versenyt. A kupát egy helyszínen, egy (ritka esetben két) nap alatt bonyolítják le.

A legtöbb győzelmet férfi párbajtőrben az FC Tauberbischofsheim (10), férfi tőrben a CSZKA Moszkva (13), férfi kardban a CSZKA Moszkva (16), női tőrben az FC Tauberbischofsheim (11), női párbajtőrben az MTK (6), női kardban a CE Orléans (6) nyerte.

Az eddigi döntősök

Férfi párbajtőr

Férfi tőr

Férfi kard

Női tőr

Női párbajtőr

Női kard

Források 
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport, Nemzeti Sport
La Gazetta dello Sport, L’Équipe
Vívó Híradó

Vívóversenyek